Existuje více nositelů příjmení Virta:

 Hannu Virta (* 1963) – finský lední hokejista
 Tony Virta  (* 1972) – finský lední hokejista